Apama (), nom de diverses princeses:

 Apama (filla d'Artaxerxes II), filla d'Artaxerxes II de Pèrsia, esposa del sàtrapa de Frígia Farnabazos II, mare d'Artabazos II.

 Apama o Artacama, filla del sàtrapa de Frígia Artabazos II, esposa del general Ptolemeu (futur Ptolemeu I Sòter).

 Apama (reina selèucida), filla del noble persa Espitamenes, esposa del rei Seleuc I Nicàtor, mare d'Apama, Laodice, Antíoc I Sòter i Aqueos.

 Apama, filla de l'anterior i Seleuc I Nicàtor.

 Apama, filla d'Antíoc I Sòter i Laodice, esposa de Magas de Cirene, mare de Berenice II.

 Apama, filla de Demetri II de Macedònia i Estratonice, esposa del rei de Bitínia Prúsies I, mare de Prúsies II.

 Apama de Megalòpolis, filla d'Alexandre de Megalòpolis, esposa del rei dels athamans Amiander.

 Apama, filla de Filip V de Macedònia, esposa del rei de Bitínia Prúsies II, mare de Nicomedes II Epífanes.

 Apama, filla d'Antíoc II Theós i Laodice (filla d'Aqueu).

Referències

Vegeu també 
 Apamea